Arganil (gemeente), een gemeente in het Portugese district Coimbra
 Arganil (freguesia), een freguesia in de gelijknamige gemeente